Гиль Попильски () — израильский шахматист, гроссмейстер (2013). Живёт в городе Ришон-ле-Цион. Многократный чемпион Израиля среди юношей, в различных возрастных категориях. В возрасте 9 лет (2003 г.) уверенно выиграл турнир 1/8 финала чемпионата страны среди взрослых (9 очков из 10).

В 2009 на юношеском чемпионате в возрастной группе до 16 получил золотую медаль; в 2007 — бронзовую в возрастной группе до 14.

Чемпион Израиля среди юниоров до 20 лет (2011).

В 2013 году участвовал в командном чемпионате Европы по шахматам на второй доске в Варшаве (+2 =3 −3).

Таблица результатов

Изменения рейтинга

Примечания

Литература

Ссылки 

Шахматисты Израиля